Бамберг (, прежде Babenberg, ) — город окружного подчинения в Верхней Франконии, земля Бавария, Германия. Расположен у реки Регниц. Университетский центр, кафедра католического архиепископа.

Бамберг — один из немногих крупных исторических городов Германии, уцелевших во время Второй мировой войны. В 1993 году исторический центр был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История 

Бамберг, как и Рим, расположен на семи горах. В старину Бамберг, известный по документам с 902 года, называли немецким Римом. Поселение выросло под сенью замка Babenberch, давшего название восточно-франкской династии Бабенбергов. По данным археологов, первое крепостное сооружение на Соборной горе следует датировать VII веком. В то время этот регион населяли западные славяне.

В 997 г. в Бабенберг прибыли император Священной Римской империи Генрих II и его жена Кунигунда. Через 10 лет они решили сделать Бабенберг наследственным владением, начали строительство собора и заложили несколько церквей. В то время Бабенберг находился в подчинении епископа вюрцбургского. По настоянию Генриха II в мае 1007 г. был подписан договор об организации особого епископства с центром в Бабенберге: король уступал епископу Вюрцбурга маркграфство Мейнинген, Вальдорф и замок Альтехендорф, а епископ отписывал в пользу создаваемой епископии Регницгау (район вдоль нижнего течения Регница) и часть Фолькфельдгауса. В 1020 г. императорскую чету в Бабенберге посетил папа римский Бенедикт VIII. Генрих и Кунигунда, причисленные потомками к лику святых, покоятся в основанном ими Бамбергском соборе.

В середине XIII века епископ Бамберга значительно расширил свои владения, присоединив часть распавшейся Мерании. Помимо земель во Франконии, епископство включало территории на Дунае, в том числе в границах современной Австрии (проданы Габсбургам в 1759 г.) За годы Реформации земли епископства сократились вдвое.

На волне Контрреформации князь-епископ Иоганн Георг фон Дорнхейм развязал в 1626—1631 гг. масштабную охоту на ведьм, от которой пострадали более тысячи женщин. Для содержания «ведьм» в Бамберге было построено особое здание — Друденхаус. С распадом Священной Римской империи в 1802 г. Бамберг вошёл в состав королевства Бавария.

До сентября 2014 года в Бамберге базировались американские военные.

География

Географическое положение 
Старинный город королей и епископов расположился в живописной долине. Пересекающая город река Регниц в 7 км от центра города впадает в реку Майн.

Общая площадь города составляет 54,58 квадратных километра. С севера на юг город простирается на 9,6 км, а с востока на запад — на 9,7 км.

Климат

Районы города 
Город делится на следующие районы :
 Berggebiet (горный район),
 Inselstadt (город на острове),
 Gärtnerstadt (город садовников),
 Kramersfeld-Hirschknock-Bruckertshof,
 Gartenstadt (садовый район),
 Stadion (стадион),
 Gereuth, 
Wunderburg, 
Bug, 
Bughof,
Am Klinikum-Babenberger Viertel, 
Wildensorg
Gaustadt,
Hallstadt

Пивоварение 
Бамберг широко известен своими пивными традициями. Являясь частью пивного региона Франкония, город расположен на границе винной и пивной Франконии. Специальным сортом пива города считается раухбир — пиво низового брожения со вкусом поджаренного на огне солода. Из 68 исторических пивоварен на 2009 год сохранилось восемь. Из них всемирной известностью пользуется Schlenkerla, основанная в 1405 году. Всего же в городе существует 11 пивоварен, в том числе St. Erhard.

В 1907 году произошла так называемая бамбергская пивная война, в ходе которой бойкот жителей вынудил пивоварни отменить увеличение цены пива с десяти до одиннадцати пфеннигов.

Культура и образование 
 Университет Отто-Фридриха
 Бамбергский симфонический оркестр, основанный в 1946 году пражскими музыкантами, эмигрировавшими из Чехословакии.
 Театр Э. Т. А. Гофмана

Музеи 
 Музей естествознания
 Исторический музей
 Коллекция Людвига в Старой ратуше.
 Художественная галерея в Новой резиденции
 Франконский музей пива в монастыре Святого Михаила

Упоминания в искусстве 
Большинство упоминаний Бамберга в мировом искусстве связаны с периодом охоты на ведьм, проходившей здесь в XVII веке.

Музыка 
 Второй альбом французской симфоник-блэк-метал-группы Anorexia Nervosa, вышедший в 2000 году называется «Друденхаус», по названию легендарной тюрьмы для ведьм, находившейся в Бамберге.
 Альтернативный псевдоним немецко-русскоязычного рэп-исполнителя Schokk является «Дима Бамберг».

Литература 
Действие сюжета некоторых исторических романов происходит в Бамберге:

 Franz-Josef Körner, «Der Teufel von Bamberg». 1212 год, неизвестный убивает охранников руин собора и крадёт ценное соборное сокровище.

 Шарль Де Костер, «Легенда об Уленшпигеле». Действие происходит в XV веке. В своих приключениях герои посещают множество мест, в том числе и Бамберг.
 Алекс Брандт, «Багровый молот». 1626 год, описывается противостояние канцлера Георга Хана и викария Фридриха Фёрнера.
 Sabine Weigand, «Die Seelen im Feuer». Исторический роман о женщине-аптекаре, пытающейся сбежать из Бамберга в Амстердам в 1630-м году.
 Оливер Пётч, «Дочь палача и дьявол из Бамберга». Одна из книг цикла «Дочь палача». 1668-й год, бывший палач и его дочь расследуют загадочные убийства в Бамберге.
 Юрий Чучмай, «Ведьмы танцуют в огне». 1630-й год. Молодой охотник на ведьм спасает от жертвоприношения прекрасную девушку, за которой начинает охоту как ведьмовской ковен, так и святая инквизиция.

Кино 
 Фильм «Die Seelen im Feuer» (2014) по книге Sabine Weigand.

Достопримечательности 

 Бамбергский кафедральный собор, где погребён Климент II (папа римский) — единственный папа, похороненный севернее Альп.
 Новая Резиденция
 Государственная библиотека Бамберга
 Старая ратуша
 Монастырь Святого Михаила
 Крепость Альтенбург

Население

Транспорт 
Бамберг связан с транспортной сетью страны внутренней гаванью на канале Рейн-Майн-Дунай, двумя автобанами A 70/E48 и A 73 и ICE-вокзалом. С 2010 года город входит в транспортное объединение Нюрнберг.

Общественный транспорт

Автобусная сеть насчитывает 22 линии и покрывает весь город и прилегающие поселения. Автобусный парк состоит из 57 машин и перевозит ежегодно 9,5 миллионов пассажиров.

Велосипедное движение

В центре города, благодаря относительно плоской топографии, традиционно очень много велосипедистов. Небольшие расстояния между университетскими объектами, узкие улицы с односторонним движением, недостаток парковок для автомобилей и близость мест отдыха способствуют развитию велосипеда как транспортного средства на каждый день.

Город находится непосредственно на велосипедном маршруте вдоль канала Рейн-Майн-Дунай и является важным пунктом во многих туристических турах.

Город поставил себе целью планомерно увеличивать долю велосипеда в общем объёме пассажирских перевозок. Для её достижения проводится планомерная работа по изменению сети дорог с учётом интереса велосипедистов.

По мнению Велосипедного клуба Германии ADFC, в городе имеются следующие недостатки:

 недофинансирование развития велосипедной дорожной инфраструктуры
 недостаток признания важности велосипеда в администрации и политике
 задержки в реализации принятых в 2009 году дополнений к правилам дорожного движения, направленным на уменьшение количества дорожных знаков и улучшение безопасности велосипедистов. 

В 2009 году город получил премию по результатам федерального исследования «Мобильность-без-выбросов». Летом 2009 года стартовала рекламная кампания «Включай голову: выключай мотор. Нулевые выбросы CO2 на коротких дистанциях».

 Железная дорога 

Город расположен на железнодорожном пути Лейпциг-Нюрнберг и каждые два часа здесь проходят скоростные поезда ICE. Отсюда отправляются региональные поезда в

 Нюрнберг
 Хоф (Заале)
 Зоннеберг
 Франкфурт-на-Майне
 Эберн

Каждый час ходит электричка S-Bahn в Нюрнберг

Спорт 
 Брозе — бамбергский баскетбольный клуб, неоднократный чемпион Германии.

Города-побратимы 
  Родез, Франция
  Бедфорд, Великобритания
  Нагаока, Япония
  Эстергом, Венгрия
  Фельдкирхен, Австрия
  Филлах, Австрия
  Прага, Чехия.

Знаменитые жители 

 Батц, Вильгельм — лётчик-истребитель.
 Вассерман, Август — микробиолог и иммунолог.
 Ветцель, Фридрих-Готтлиб (1779—1819)  — немецкий писатель, поэт, драматург.
 Гофман, Эрнст Теодор Амадей — писатель, композитор, художник.
 Камерарий, Иоахим — филолог и историк.
 Клавий, Христофор — математик.
 Линц, Амели — немецкая писательница.
 Маар, Пауль — писатель, переводчик и иллюстратор.
 Мессершмитт, Вильгельм — авиаконструктор.

Эпонимы 
 Кратер на Марсе диаметром 58,3 км назван в честь города Бамберг.
 В честь Бамберга назван астероид (324) Бамберга, открытый в 1892 году.
 В 2004 году в Германии была выпущена посвящённая Бамбергу золотая памятная монета достоинством 100€.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 
 
 
 Wolfgang Wußmann: Bamberg-Lexikon, Bamberg 1996 ISBN 3-928591-38-X
 Robert Suckale u. a. (Hsg.): Bamberg. Ein Führer zur Kunstgeschichte der Stadt für Bamberger und Zugereiste, Bamberg 1993 ISBN 3-926946-03-2
 Karin Dengler-Schreiber: Bamberg für alte und neue Freunde. Ein Führer durch die Stadt, Bamberg 2002 ISBN 3-89889-014-7

Ссылки 

 
 bamberg.de Официальный сайт города
 apfelweibla.de — Hintergründe zu Denkmälern und Geschichte der Stadt
 Бамберг: статистические сведения 
 Бавария 1840—1952: Историко-географический справочник по административно-территориальному делению, С. 296 Bayern 1840—1952: Historisches Gemeindeverzeichnis. Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952. In: Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192. München 1953, S. 296
 Общины Баварии по состоянию на 25 мая 1987 года (1840—1987), С. 184
 Верхняя Франкония: административно-территориальное деление
 Официальный справочник по АТД Баварии, 1973, C. 567

Всемирное наследие в Германии
Университетские города Германии
Внерайонные города Германии
Внерайонные города Баварии